Joe Kleine, né en 1962, est un basketteur américain.
 Marieke de Kleine (1980-) actrice néerlandaise
 Piet Kleine, né en 1951, est un patineur de vitesse néerlandais.
 Thomas Kleine, né en 1977, est un footballeur allemand.

Homonymie de patronyme